Einfeldia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Jean-Jacques Kieffer 1924. Einfeldia ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Einfeldia